

Patronyme 

 Alexis Corbière (1968-), homme politique français.
 Édouard Corbière (1793-1875), marin, écrivain, journaliste et armateur français ;
 Jacques-Joseph Corbière (1766-1853), président du Conseil royal de l'Instruction publique, ministre de l’Intérieur français ;
 Louis Corbière (1850-1941), botaniste français ;
 Tristan Corbière (1845-1875), poète français, fils de l'écrivain Édouard Corbière ;

Toponyme

 Île Corbière, île sur la Seine en région parisienne ;
 La Corbière, commune française du département de la Haute-Saône ;
 Pointe de la Corbière, avancée terrestre au Sud-Ouest de l’île de Jersey.